Riječ java označava sve događaje koji se događaju u stvarnosti, u budnom stanju (za razliku od sna).

 Java (otok), otok u Aziji
 Java (programski jezik), programski jezik
 Java (mitologija), biće iz slavenske mitologije